

 Adolf Unger (1905-1942), poète autrichien ;
 Andrew Unger (né en 1979), écrivain canadien ;
 Anna Unger (née en 1944), fondeuse allemande ;
 Caroline Unger (1803-1877), contralto autrichienne ;
 Carl Unger (1915-1995), peintre autrichien ;
 Daniel Unger (né en 1978), triathlète allemand ;
 Deborah Kara Unger (né en 1966), actrice canadienne ;
  (né en 1944), homme politique et chanteur allemand ;
 Donald Unger (1894-1943), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Franz Unger (1800-1870), botaniste, paléontologue et spécialiste de la physiologie végétale autrichien ;
 Friedrich von Unger (1885-1972), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Fritz von Unger (1862-1945), Generalleutnant allemand pendant la Première Guerre mondiale ;
 Friedrich Wilhelm Unger (1810-1876), avocat et historien de l'art allemand, père de William
 William Unger (1837-1932), peintre, aquarelliste et graveur allemand, fils de Friedrich Wilhelm
 Georg Unger (1837-1887), ténor allemand ;
 Georg Christian Unger (1743-1799), architecte prussien ;
 Gerard Unger (1942-2018), typographe néerlandais ;
 Gérard Unger (né en 1946), chef d'entreprise et biographe français ;
 Gerhard Unger (1916-2011), ténor allemand ;
 Gladys Unger (1885-1940), scénariste américaine ;
 Hans-Karl von Unger (1930-2021), homme politique allemand ;
 Irwin Unger (1927-2021), historien américain ;
 Johann Friedrich Unger (1753-1804),  imprimeur, typographe et graveur sur bois allemand ;
 Joseph Unger (1828-1913), avocat, écrivain et politicien autrichien ;
 Karl Unger (1782-1835), chirurgien prussien ;
 Léopold Unger (1922-2011), journaliste d'origine polonaise ayant émigré en Belgique ;
 Lisa Unger (née en 1970), romancière américaine ;
  ;
 Max Unger (1854-1918), sculpteur allemand ;
 Roberto Mangabeira Unger (né en 1947), professeur brésilien de philosophie du droit ;
 Tobias Unger (né en 1979), athlète allemand spécialiste du sprint ;
 Unger (-, évêque de Pologne puis évêque de Poznań.
 Werner Unger (1931-2002), footballeur est-allemand.

Ungers 
 
 Simon Ungers (1957-2006), architecte et sculpteur allemand.

Voir aussi 
  (, )
 
 Ungermann (Ungerman)
 , Ungurescu
 Magyar
 Węgier, , Vengerov
 

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif